Besozzi est le nom de famille de:

 Alessandro Besozzi (1702–1775), hautboïste et compositeur italien
 Ambrogio Besozzi (1648–1706), peintre italien
 Angelo Besozzi (1890–?), joueur de football italien
 Antonio Besozzi (1714–1781), compositeur italien
 Branchino Besozzi (1381–1399), évêque de Bergame
 Carlo Besozzi (1738–1791), compositeur italien
 Gioacchino Besozzi (1679–1755), cardinal italien
 Girolamo Besozzi (1745 ou 1750-1788), hautboïste et compositeur italien
 Gaetano Besozzi (1725–1798), compositeur italien
 Giuseppe Besozzi (1686-1760), hautboïste italien
 Guillermo Besozzi (Julio Guillermo Besozzi Arocena; * 1961), homme politique uruguayen, entrepreneur et ancien joueur de polo. 
 Louis Désiré Besozzi (1814–1879), compositeur français
 Nino Besozzi (1901–1971), acteur italien
 Paolo Girolamo Besozzi (1713–1778) hautboïste, bassoniste et compositeur italien

Voir aussi
 Famille Besozzi
 
Homonymie de patronyme italien
Patronyme italien